Harry van der Laan ist der Name folgender Personen:

* Harry van der Laan (Astrophysiker) (* 1936), niederländischer Astrophysiker
 Harry van der Laan (Fußballspieler) (* 1964), niederländischer Fußballspieler